YNA steht für:
 Yonhap News Agency, südkoreanische Nachrichtenagentur
 Flughafen Natashquan (IATA-Code), Natashquan, Québec, Kanada

yna steht für:
 Aluo (ISO-639-3-Code), eine der Lolo-Sprachen

Siehe auch:
 INA
 JNA

Abkürzung